České příjmení Filipec (Filipcová) nosí více osobností:
muži
 Goran Filipec (* 1981), chorvatský koncertní pianista
 Jan Filipec (Johann Filipec) (asi 1431–1509), moravský kněz, velkovaradínský biskup a diplomat Matyáše Korvína
 Josef Filipec (1915–2001), český jazykovědec a lexikograf
 Kamil Filipec (1874–1957), český římskokatolický kněz
 Martin Filipec (* 1955), český lékař, oftalmolog a vědec
ženy
 Blanka Filipcová (* 1928), česká socioložka
 Marie Filipcová (* 1927), česká a československá politička a poúnorová bezpartijní poslankyně Národního shromáždění ČSSR

podobné příjmení
 Filip
 Filípek

Česká příjmení